Кедда (*Cedda, Cadda, Chad бл. 590  —630) — король Сассексу в 610/620—630 роках.

Життєпис 
Походив з Вессекської династії. Другий син Кутвіна, короля Сассексу, та мерсійської принцеси. Народився близько 590 року. Він вже був християнином з народження. Між 610 та 620 роками після смерті старшого брата Кінебальда стає королем Сассексу. Напевне ближче до істини перша дата. Незважаючи на наявність у Кінебальда синів тоді діяв принцип переходу трону від брата до брата.

Правління практично не відображене в англосаксонських хроніках. Ймовірно був повністю підлеглим Вессексу, знизивши статус Сассексу до однієї з його областей. Водночас є свідчення, що Кедда оженився на представниці якогось бритського королівства, ймовірніше Думнонії. Помер у 630 році. Йому спадкував інший брат Кутвульф.

Родина 
 Кенберт, батько Кедвалли, короля Вессексу

Джерела 
 Koch, J.T., (2006) Celtic Culture: A Historical Encyclopedia, ABC-CLIO, ISBN 1-85109-440-7
 The British Chronicles, Vol. 1. P. 237 

Королі Сассексу
Вессекська династія